Никола́й Миха́йлович Кирса́нов (15 июля 1920, Москва — 11 апреля 1999, Воронеж) — советский и российский учёный-, автор работ в области висячих конструкций. Доктор технических наук (1976), профессор (1978).

Биография 
Н. М. Кирсанов родился 15 июля 1920 года в Москве. Отец — Кирсанов Михаил Михайлович, мать — Кирсанова Пелагея Ивановна. Жил на 1-й Мещанской улице, д. 3.

После окончания средней школы в 1938 году поступил в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ). В самом начале войны ушёл добровольцем на фронт. С июля 1941 года Н. М. Кирсанов — боец сапёрной роты народного ополчения г. Москвы. Из ополчения Н. М. Кирсанов, как студент строительного института, был направлен на учебу в г. Фрунзе — в Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева. После краткосрочного обучения отправлен на фронт в звании лейтенанта. С августа 1943 года — командир сапёрного взвода З6-й отдельной стрелковой бригады. В сентябре 1943 года в наступательном бою под г. Рославлем Смоленской области Н. М. Кирсанов получил тяжёлое ранение, которое не позволило ему вернуться в строй
.

С мая 1944 года по октябрь 1946 года он — вновь студент строительного факультета МИСИ по специальности «Металлические конструкции». В 1947—1950 гг. учился в аспирантуре МИСИ под руководством члена-корреспондента АН СССР Н. С. Стрелецкого, по окончании которой был направлен на работу в Воронежский инженерно-строительный институт (ВИСИ).

В ВИСИ работал доцентом на кафедре металлических и деревянных конструкций, а в 1954—1960 годах был её заведующим. С 1960 по 1992 годы — заведующий кафедрой металлических конструкций (с 1978 года — профессор). Многие годы работал председателем секции Координационного совета по пространственным конструкциям при Госстрое РСФСР.

В 1950 году женился. Жена — Нора Николаевна Андреевская (1924—1987), дочь преподавателя МИИГАиКа математика Н. В. Андреевского. Трое детей: Надежда, Михаил, Нина.

В 1992 году Н. М. Кирсанов в результате неудачной операции полностью ослеп, был вынужден оставить работу и ушёл на пенсию. Умер на Пасху, 11 апреля 1999 года, похоронен в .

Научная работа 
В 1951 г. Н. М. Кирсанов защитил кандидатскую диссертацию «Анализ работы висячих мостов малых и средних пролётов». Проблеме повышения жёсткости строительных конструкций, в которых используются висячие несущие элементы, была посвящена докторская диссертация Н. М. Кирсанова «Исследования способов увеличения жёсткости висячих комбинированных систем» (1974). Научные результаты Н. М. Кирсанова вошли в учебники по строительной механике.

При участии Н. М. Кирсанова и с использованием его трудов в стране спроектирован и построен целый ряд сооружений с висячими конструкциями, в том числе висячие мосты вблизи Кривого Рога пролётом 130 м и через р. Печору пролётом 80 м, газопроводный переход 200 м и др. Принимал участие в разработке «Руководства по проектированию висячих конструкций» по заданию Госстроя СССР и являлся руководителем темы по исследованию тросовых конструкций, которую в институте разрабатывала группа сотрудников и аспирантов. Под редакцией Н. М. Кирсанова издавался межвузовский сборник «Вопросы проектирования висячих и вантовых конструкций».

Н. М. Кирсанов — автор ряда методических и учебных пособий, имел многочисленные авторские свидетельства на изобретения.

Награды и премии 
Кирсанов Н. М. награждён медалями Медаль «За отвагу», Медаль «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны I-й степени и рядом правительственных наград.

Увлечения 
Кирсанов Н. М. увлекался рисованием пером, маслом, карандашом, пастелью. После школы мечтал поступить в Московский архитектурный институт, ходил в кружок рисования при ГМИИ. Позже стал собирать коллекцию почтовых открыток с картинами русских художников.

Публикации

Примечания

Литература 
 
 

Строители мостов
Выпускники Московского государственного строительного университета
Преподаватели Воронежского архитектурно-строительного университета